Вехтер — фамилия. Известные носители:
 Вехтер, Антуан (род. 1949) — французский политик.
 Вехтер, Беньямин Гершевич (1939—2017) — советский и американский физикохимик, биостатистик.
 Вехтер, Генрих Герман (1818—1881) — немецкий органист и музыкальный педагог, с 1841 года работавший в Финляндии.
 Вехтер, Илья Беньяминович (род. 1969) — американский физик.
 Вехтер, Леонард (1762—1837) — немецкий писатель и историк.
 Вехтер, Оскар фон (1825—1902) — вюртембергский немецкий юрист, публицист, общественный деятель.
 Вехтер, Отто Густав (1901—1949) — австрийский юрист, деятель НСДАП и СС, с мая 1944 группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции.
 Вехтер, Эберхард фон (1762—1852) — немецкий художник.

Составные фамилии 
 Вехтер-Шпиттлер, Карл фон (1797—1880) — вюртембергский немецкий государственный деятель, правовед, педагог.
 Кидерлен-Вехтер, Альфред фон (1852—1912) — немецкий дипломат, государственный деятель.